Mierucinek – kolonia w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Dąbrowa
 Mierucinek – osada leśna w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Dąbrowa